Terres en vues est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat de faire connaître et apprécier les cultures premières. L’organisme, basé à Montréal, encourage le dialogue interculturel par la diffusion d’œuvres qui expriment la vitalité culturelle et artistiques des Premières Nations à travers la littérature, le cinéma, les récits et légendes issus de la tradition, les langues ancestrales, les arts visuels, la musique ou la danse.

Histoire et Structure 
Terres en vues a été fondée en 1990 par André Dudemaine, Daniel Corvec, et Pierre Thibeault.  Son conseil d’administration est composé de personnalités provenant des peuples Innu, Cri, Mohawk, Abénaki, et Huron-Wendat.

Présence autochtone 

Terres en vues organise le festival Présence autochtone, un événement annuel de dix jours qui célèbre les cultures autochtones des trois Amériques. Au mois d'août, Montréal, métropole vibrante et multiculturelle, devient un point de convergence pour les Premières Nations, un espace de rencontres et d’échanges où réaffirmer et renforcer les liens d’amitié et de collaboration. 

Le festival offre au public l’occasion de plonger dans l’imaginaire des peuples premiers, via la sélection de films, les expositions et concerts, les débats et rencontres, les activités interactives au site extérieur, la célébration du Jour national de solidarité des peuples autochtones le , et plus encore. 

La  du festival s'est déroulée du  au .

Références

Liens externes 
 Site web officiel

Étude des peuples nord-amérindiens
Culture amérindienne en Amérique du Nord
Autochtone à Montréal
Association ou organisme autochtone au Canada
Cinéma autochtone au Canada
Association ou organisme sans but lucratif au Québec